

Cinema 
 Ultima fermata – film del 2015 diretto da Giambattista Assanti

Televisione 
 Ultima fermata – programma televisivo in onda su Canale 5 con la conduzione di Simona Ventura
 Prima edizione